Кордоба може бити:

Шпанија
 Кордоба - град у Шпанији
 Кордоба - провинција у Шпанији

Аргентина
 Кордоба - град у Аргентини
 Кордоба - провинција у Аргентини

Мексико
 Кордоба - град у Мексику
 Кордоба - провинција у Мексику

Колумбија
 Кордоба - департман у Колумбији

Никарагва
 Кордоба - новчана јединица у Никарагви

или
 Сеат кордоба, модел шпанског произвођача аутомобила „СЕАТ“